Абака́нское — ныне не существующее село в Краснотуранском районе Красноярского края России.

История 
Первоначально был построен казаками укреплённый городок — Абаканский острог. Основан в 1707 году и вновь укреплён в 1725.

В 1763 году он сильно пострадал от наводнения.

В 1771 году, при посещении Палласа, в Абаканске было 600 жителей.

Жители занимались земледелием, скотоводством и пчеловодством.

В 1800—1805 годах на основе острога образовалось село Абаканское.

В 1827 году село Абаканское становится волостным центром Минусинского уезда Енисейской губернии.

В селе была пристань для барок. Напротив села, на левом берегу Енисея, на так называемой Перевозной горе, на утёсе, были видны древние надписи, снятые Спасским.

После революции село становится административным центром Абаканского района Минусинского округа.

В 1927 году в селе насчитывается 823 хозяйства и 3242 жителя.

7 июня 1933 года село было переименовано в Краснотуранск .

В 1966 году село было упразднено и затоплено при строительстве Красноярской ГЭС.

Литература 
 Сибирская советская энциклопедия: в 4-х т. — М., 1929. — Т. 1: А—Ж.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Краснотуранского района